Boccaccio bezeichnet:

 Boccaccio (Hesse), eine Biographie von Hermann Hesse
 Boccaccio (Suppè), Oper von Franz von Suppè
 (19149) Boccaccio, einen Asteroiden

 Boccaccio (1936), deutsche Historienkomödie
 Boccaccio (1971), italienische Filmkomödie
 Boccaccio 70, italienischer Episodenfilm aus dem Jahr 1962

Boccaccio ist der Familienname folgender Personen:

 Boccaccio der Ältere (ca. 1467–1524), italienischer Maler der frühen Renaissance
 Giovanni Boccaccio (1313–1375), italienischer Schriftsteller des Humanismus
 Salvatore Boccaccio (1938–2008), italienischer Bischof